Buckden – parrocchia civile inglese sita nel distretto dello Huntingdonshire, nella contea del Cambridgeshire
 Buckden – parrocchia civile inglese sita nel distretto di Craven, nella contea del North Yorkshire